Двинской:
 Двинской — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Двинской — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области
 Двинской — полигон на севере Виноградовского района, в районе деревень Родионовская, Власьевская, Карговино (Моржегорское сельское поселение), для падения твердотопливных ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк»
 Двинской сектор — самый большой и разнообразный в архитектурном отношении сектор музея деревянного зодчества Малые Корелы под Архангельском